Лопес Альварес:
* Лопес Альварес, Адриан (род. 1988) — испанский футболист.
 Лопес Альварес, Иван (род. 1994) — испанский футболист.